A Indomável, telenovela brasileira da antiga TV Excelsior
 The Spoilers (1942), filme com Marlene Dietrich e John Wayne, exibido no Brasil como A Indomável
 Tall in the Saddle, filme com Ella Raynes e John Wayne, traduzido em Portugal como A Indomável

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão